Группу 2 отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 1984 составили сборные Польши, Португалии, СССР и Финляндии. Путёвку в финальную часть получила сборная Португалии, занявшая первое место.

Таблица группы 2 
{|
|-
|

|

|}

Результаты матчей 
Время начала матчей — местное.

Бомбардиры 

1 гол

 Кейо Коуса
 Ари Валвее

 Збигнев Бонек
 Дариуш Дзекановский
 Павел Круль
 Януш Купчевич

 Фернанду Гомеш
 Жозе Луиш

 Сергей Андреев
 Сергей Балтача
 Николай Ларионов
 Сергей Родионов

Автоголы
  Павел Янас (игра с Финляндией)
  Юкка Икяляйнен (игра с Португалией)
  Роман Вуйцицкий (игра с СССР)
|}

Составы 
В отборочном турнире приняли участие (сыграв хотя бы одну встречу) следующие футболисты:

Финляндия 
 Главный тренер

Польша 
 Главный тренер  Антоний Пехничек

|}

Португалия 
 Главный тренер  Отто Глория /

СССР 
 Главный тренер  Валерий Лобановский

|}

Примечания

Ссылки 
 Евро 1980 на официальном сайте УЕФА
 Русскоязычная страница турнира на официальном сайте УЕФА

Футбол в Европе в 1982 году
Футбол в Европе в 1983 году
Отборочный турнир